Ormerod ist der Familienname folgender Personen:
 Eleanor Anne Ormerod (1828–1901), britische Entomologin
 George Ormerod (1785–1873), britischer Historiker
 Jan Ormerod († 2013), australische Autorin und Illustratorin
 Katie Ormerod (* 1997), britische Snowboarderin
 Paul Ormerod (Botaniker), Paul Abel Ormerod (* 1969), australischer Botaniker und Orchideen-Forscher
 Paul Ormerod (Ökonom) (* 1969), britischer Ökonom und Manager

Sonstiges:
 Ormerod Terrace, Plateau im Viktorialand, Antarktika